„Момичето с перлената обица“ може да се отнася до:
 Момичето с перлената обица (картина) — известна картина на холандския художник Вермеер
 Момичето с перлената обица (книга) – роман на американската писателка Трейси Шевалие
 Момичето с перлената обица (филм) – филм от 2003 г., направен по романа на Трейси Шевалие
 Момичето с перлената обица (саундтрак) – саундтрак към филма от 2003 г.